Rozgrywki gry podwójnej kobiet w tenisie ziemnym były częścią rozgrywek tenisowych rozgrywanych w ramach Letnich Igrzysk Olimpijskich w Seulu.

Dwie najwyżej rozstawione pary otrzymały wolny los w pierwszej rundzie. Nie rozgrywano meczu o trzecie miejsce, stąd oba przegrane zespoły z półfinałów otrzymały brązowe medale.

Rozgrywki tenisowe powróciły na arenę Letnich Igrzysk Olimpijskich po raz pierwszy od Olimpiady w 1924 roku rozgrywanej w Paryżu. W latach 1968 i 1984 tenis był tylko dyscypliną pokazową.

Rozgrywki toczyły się na twardych kortach Seoul Olympic Park Tennis Center od 20 września do 1 października 1988 roku.

Medalistki

Turniej główny

Klucz

Drabinka

Bibliografia 
 

1988 w tenisie ziemnym
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
Tenis ziemny na letnich igrzyskach olimpijskich
Tenis kobiet